Polly ist im angelsächsischen Sprachraum ein weiblicher Kurzname. Er ist eine Kurzform von Pauline, bzw. Paula, eine Variante ist Molly. In seinem Verbreitungsgebiet ist Polly auch der stereotype Name für Papageien („Polly wants a cracker“ - „Polly möchte einen Keks“). Entsprechend heißt auch der Papagei in Monty Pythons Sketch „Der Papagei ist tot“ Polly Parrot.

Namensträger

Vorname 
 Polly Adler (1900–1962), US-amerikanische Bordellbetreiberin
 Polly Bergen (1930–2014), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Polly Bradfield, US-amerikanische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Polly Draper (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin
 Polly Jean Harvey (* 1969), besser bekannt als PJ Harvey, britische Alternative-Sängerin und Songwriterin
 Polly Maria Höfler (1907–1952), französische Bestseller-Autorin
 Polly Holliday (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Polly Horvath (* 1957), nordamerikanische Schriftstellerin
 Polly Koss (1880–1943), österreichische Soubrette und Schauspielerin
 Polly Maberly (* 1976), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Polly Moller, US-amerikanische Komponistin, Flötistin und Improvisationsmusikerin
 Polly Moran (1883–1952), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Polly Platt (1939–2011), US-amerikanische Filmproduzentin, Kostümbildnerin, Szenenbildnerin und Drehbuchautorin
 Polly Samson (* 1962), britische Schriftstellerin, Songwriterin und Journalistin
 Polly Scattergood (* 1986), britische Sängerin und Komponistin
 Polly Shannon (* 1973), kanadische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Polly Tieck (1893–1975), Pseudonym von Ilse Ehrenfeld, deutsche Journalistin
 Polly Toynbee (* 1946), britische Journalistin und Bürgerrechtlerin
 Polly Walker (* 1966), britische Filmschauspielerin

Familienname 
 Alois Beran-Polly (1884–1945), Maler, Komponist und Autor
 Jean Armour Polly, US-amerikanische Bibliothekarin
 Veronika Polly (* 1974), österreichische Schauspielerin

Sonstiges 
 Polly Pocket, Kinderspielzeug (Plastikpuppen für Kinder)
 Polly and Her Pals, bekanntester Comicstrip des Zeichners Cliff Sterrett
 Polly’s Chapel, Texas

Siehe auch 
 Polli

Weiblicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname